Bulmer (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Bulmer Tye
 Bulmer (lettertype), een schreeflettertype
 Bulmer (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire